Baa steht für:

 den indonesischen Ort Ba'a auf der Insel Roti
 ein ägyptisches Längenmaß, siehe Bāʿ

BAA steht als Abkürzung für:

 Baa (Malediven) (Süd-Maalhosmadulu), Verwaltungsatoll der Malediven
 Baa (Sprache) in Nigeria
 Bachelor of Applied Arts, akademischer Grad
 Bahamas Athletics Association, Leichtathletikverband der Bahamas
 Basketball Association of America, eine der Vorgängerorganisationen der National Basketball Association (NBA)
 Battle Angel Alita, Manga des japanischen Comiczeichners Yukito Kishiro
 Bauchaortenaneurysma, Erweiterung der Bauchschlagader bei einem Gefäßdurchmesser über 3 cm
Bayerische Akademie für Außenwirtschaft
 Bayerische Amerika Akademie, interuniversitäre Einrichtung zur Förderung amerikabezogenener Forschung
 Flughafen Bialla, Bialla, Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Bradyarrhythmia absoluta, meist Folge eines Vorhofflimmerns
 British Astronomical Association, nationale Hauptverband der Amateurastronomen in Großbritannien
 Brooklyn Art Association
 Bund für Aufwertung und Aufbau, Partei in der Weimarer Republik
 Bundesasylamt in Österreich
 Bundesausgleichsamt, deutsche Bundesoberbehörde
 Business Athlete Award, österreichische Auszeichnung für Sportler

BAA steht als Abkürzung für:

 BAA Limited, Besitzer und Betreiber von mehreren wichtigen Flughäfen im Vereinigten Königreich (früher British Airports Authority)

Siehe auch:
 Baah

Abkürzung